Studena Croatia Open Umag 2007 – tenisowy turniej ATP z cyklu Croatia Open Umag rozgrywany w dniach 21–29 lipca 2007 roku w Umag na kortach ziemnych o puli nagród 416 000 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2007 w tenisie ziemnym
2007
2007 w Chorwacji